

Persone
 Andris Reiss (1978) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada lettone
 Berit Reiss-Andersen (1954) – avvocata e politica norvegese
 Guglielmo Reiss Romoli (1895-1961) – dirigente d'azienda italiano
 Guy Reiss (1904-1964) – astronomo francese
 Piotr Reiss (1972) – ex calciatore polacco, di ruolo attaccante
 Stuart A. Reiss (1921-2014) – scenografo statunitense
 Tammi Reiss (1970) è un'ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Wilhelm Reiss o Reiß (1838-1908) – geologo ed esploratore tedesco

Altro
 1577 Reiss – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
 Reis